Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явивися у 1960.

Медалі

Станом на 2012.

Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх
Види спорту на літніх Паралімпійських іграх